Libon d'Élis, architecte grec du temple de Zeus à Olympie.
 Libon est un service d'appel gratuit de voix sur IP du groupe Orange.
 Libon est un dessinateur de bandes dessinées.
 Libon est une municipalité de la province d'Albay aux Philippines.
 Rivière Libon, un cours d'eau en Haïti et en République dominicaine.

 Gilbert Libon (1944-2010), footballeur belge ;
 Philippe Libon (1775-1838), violoniste et compositeur français d'origine espagnole.